Zika ist der Familienname folgender Personen:

 Damouré Zika (1924–2009), nigrischer Filmschauspieler
 Thomas Zika (* 1963), deutscher Fotograf
 Wilhelm Zika (1905–1989), österreichischer Orgelbauer

Zika verweist außerdem auf das Zika-Virus und das von ihm verursachte Zika-Fieber.

Siehe auch:
 Sika